В одиночному розряді тенісного турніру San Diego Open 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Трейсі Остін здобула титул, у фіналі перемігши Венді Тернбулл 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Трейсі Остін (переможниця)
  Венді Тернбулл (фінал)
  Енн Кійомура (півфінал)
  Террі Голледей (чвертьфінал)

 Лора Дюпонт (чвертьфінал)
 Кейт Летем (1-ше коло)
 Розалін Феербенк (чвертьфінал)
 Івонн Вермак (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Southern California Open